Tepakán bezeichnet:

 Tepakán (Campeche), Ort im mexikanischen Bundesstaat Campeche
 Tepakán (Yucatán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Tepakán, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán